Plaats in Indonesië
 Tano Bato (Barumun), een plaats in het bestuurlijke gebied Padang Lawas in de provincie Noord-Sumatra
 Tano Bato (Padangsidimpuan Utara), een plaats in het bestuurlijke gebied Padang Sidempuan in de provincie Noord-Sumatra
 Tano Bato (Panyabungan Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Mandailing Natal in de provincie Noord-Sumatra